Sankt Hubert ist der deutsche Name für 

 Saint-Hubert (Moselle), Gemeinde in Frankreich
 Svatý Hubert, Ortsteil von Drahouš, Tschechien